Cimanggung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cimanggung, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cimanggung, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar